Vertiente mediterránea puede referirse a:

Desde el punto de vista global, toda la Cuenca del Mediterráneo.
Desde el punto de vista español, los ríos de España que vierten sus aguas al Mar Mediterráneo.

Referencias